Hyundai County (Хёндэ Каунти) — автобус малого класса, фирмы Hyundai, предлагается в двух версиях, в зависимости от длины и вместимости. Модель «Standard body» (стандартный корпус) имеет длину 6345 мм (12-26 мест для сидения). Модель «Long body» (длинный корпус) в длину 7080 мм (29-30 сидений). Начал выпускаться в 1998 году. В 2004 году начала выпускаться обновленная модификация — "e-County".

С декабря 2006 года по 2012 год автобус собирался на Таганрогском автомобильном заводе в варианте 18+1 место и четырёх модификациях (отличались наличием низкого пола и кондиционера). В связи с банкротством завода производство автобуса на данном предприятии было прекращено.

С апреля 2010 года автобус собирался на заводе ООО «КузбассАвто» в Кемеровской области (Ленинск-Кузнецкий район) в вариантах 12 + 1, 15 + 1, 17+ 1, 18 + 1 мест и трех модификациях. К 2016 году предприятие было обанкрочено, а производство на его базе свёрнуто.

Автобус используется на городских и пригородных маршрутах.

Цена на конец 2014 года составляла около 3 850 000 рублей. На вторичном рынке РФ в 2017 году цена составляла 500 тыс. рублей.

В данный момент выпускаются автобусы в длинной версии, модификации LONG, в комплектации 21+7 и 15+17, а также пригородный 19+1. 

Ещё одним из преимуществ Hyundai County является то, что он не напичкан сложной электроникой, благодаря чему достаточно прост в эксплуатации и ремонтопригоден. К тому же двигатель данного автобуса достаточно экономичен: его расход составляет около 18 л на 100 км.

Примечания

Ссылки 
 Модель на официальном сайте Hyundai
 Обзор на форуме «Автобусный клуб»
 Описание на сайте АТТ

Автобусы
County
Автобусы Республики Корея
Автобусы России